Dol je lahko:

starejši slovenski izraz za dolino

ime več naselij v Sloveniji:
 Dol, občina Gornji Grad
 Dol, občina Kočevje
 Dol, občina Medvode
 Dol, občina Krško
 Dol pri Borovnici, občina Borovnica
 Dol pod Gojko, občina Vojnik
 Dol pri Hrastniku, občina Hrastnik
 Dol pri Hrastovljah, občina Koper
 Dol pri Laškem, občina Laško
 Dol pri Ljubljani, občina Dol pri Ljubljani
 Dol pri Pristavi, Šmarje pri Jelšah
 Dol pri Stopercah, občina Majšperk
 Dol pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice
 Dol pri Šmarju, občina Šmarje pri Jelšah
 Dol pri Trebnjem, občina Trebnje
 Dol pri Vogljah, občina Sežana
 Dedni Dol, občina Ivančna Gorica
 Gradiški Dol, občina Rogaška Slatina
 Jareninski Dol, občina Pesnica
 Javorjev Dol, občina Gorenja vas - Poljane
 Josipdol, občina Ribnica na Pohorju
 Jurovski Dol, občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
 Kačji Dol, občina Rogaška Slatina
 Kanji Dol, občina Idrija
 Lončarjev Dol, občina Sevnica
 Mali Dol, dve naselji v Sloveniji (v občinah Komen in Pesnica)
 Mišji Dol, Občina Šmartno pri Litiji
 Presladol, Občina Krško
 Ravni Dol, dve naselji v Sloveniji (v občinah Ivančna Gorica in Sodražica)
 Suhi Dol (pod Planino), zaselek naselja Planina nad Horjulom v občini Dobrova-Polhov Gradec
 Svetli Dol, Občina Štore
 Trobni Dol, Občina Laško
 Veliki Dol, dve naselji v Sloveniji (v občinah Krško in Sežana)

Dol je tudi ime več naselij izven Slovenije:
 Dol, zaselek na Pelješcu, Hrvaška
 Dol, vas v srbski občini Babušnica
 Dol, naselje na otoku Hvaru, Hrvaška
 Dol, naselje na otoku Braču, Hrvaška
 Dol (Stari Grad), naselje na otoku Hvaru, Hrvaška
 Dol Klanječki, naselje na Hrvaškem
 Mali Dol, naselje na Hrvaškem
 Medvedji dol, tudi Rute (nemško Bärental), dolina na avstrijskem Koroškem v Karavankah
 Mihanovićev Dol, naselje na Hrvaškem ob meji s Slovenijo
 Mokri dol (BiH) (tudi Mokri do, Črna gora)
 Dol-de-Bretagne, občina v francoskem departmaju Ille-et-Vilaine
 Suhi Dol, Srbija, naselje ob meji z Bolgarijo 
 Suvi Dol, Srbija (tudi Suvi do - 4 naselja v Srbiji)
 Ravni Do, Srbija

Ostalo:
 Občina Dol pri Ljubljani
 Suhi Dol
 ime dveh pivških presihajočih jezer (Krajnikov dol, Veliki dol za Kalcem)
Dol ali Dol janchi, korejski običaj praznovanja rojstnega dne eno leto starega otroka
 Dol, redko uporabljena enota za bolečino
 kratica DOL:
 Department of Labor
 Department of Licensing (Washington)
Dol dol, pesniška zbirka Daneta Zajca

Naselja v Sloveniji